«Весенний дождь» — советский короткометражный фильм 1958 года, ВГИКовская курсовая работа студентов Киры Муратовой и Александра Муратова.

Сюжет 

История встречи и первого романтического чувства между двумя вступающими во взрослую жизнь молодыми людьми — Катей и Костей.

В ролях 
 Валентина Хмара — Катя
 Олег Табаков — Костя

В эпизодической роли, впервые на экране, появилась сама режиссёр фильма Кира Муратова — в роли девушки, которая вместе к Костей, ожидающего когда придёт на свидание Катя, прячется от дождя у входа в лефортовский Парк культуры и отдыха МВО.

О фильме 
Тематика фильма объясняется временем съёмок — 1958 год: в тот год началась очередная антиалкогольная кампания в СССР, поэтому этот фильм даже показывали по телевидению.
Кира-еще-не-Муратова и Александр Муратов — соавторы сценария и сопостановщики — воспользовались случаем снять «заказной» антиалкогольный фильм в оболочке оттепельной мелодрамы. Он (одно из самых первых появлений на экране Олега Табакова!), она (еще одна ученица Герасимова Валентина Хмара), бутылка водки — и московский дождь.

Фильм снят на учебной киностудии ВГИК как курсовая и дипломная работа режиссёров и операторов.

Курсовая работа студентов режиссёрской мастерской Сергея Герасимова студентов 4-го курса Киры Муратовой (в титрах ещё Короткова) и Александра Муратова.

Дипломная работа операторов студентов Альфредо Альвареса и Александра Рыбина (однако, уже известных — двумя годами ранее их общей курсовой работой были «Убийцы» Тарковского-Гордона-Бейку). Рецензентом по дипломной работе операторов был назначен В. М. Шумский, по итогу экзаменационной комиссией им были выданы дипломы с отличием.

Актёры в фильме — тогда ещё никому неизвестные недавний выпускник Школы-студии МХАТ Олег Табаков (вторая роль в кино) и студентка 5-го курса ВГИКа Валентина Хмара (четвёртая роль в кино).

Критика 
Фильм ощутимо контрастирует с общей приподнятой интонацией оттепельного кино, полного лёгкости и надежды. Ещё не стилем, но фирменной муратовской горькой лирикой картина предвосхищает «Короткие встречи» и «Долгие проводы», первые её полностью самостоятельные фильмы. 
Уже в «Весеннем дожде» за общей традицией оттепельного кино (найдите 10 отсылок к «Летят журавли»!) можно уловить знаки будущего муратовского стиля: здесь и нарочитая банальность реплик, и их повторы, и внезапный, уже предвещающий «Короткие встречи», флэшбек…

Удивительно, что в этом коротком метре, рассказывая простую и вроде бы романтическую историю, авторам удалось задать такой большой объем. Это фильм не о паре, а о женщине, именно она здесь принимает решения и взрослеет. Даже весенний дождь из названия — не романтический, а тревожный, первый взрослый. Здесь очень глубокий, очень зрелый взгляд на женщину.

Источники 
 Весенний дождь, 1958. Маленькие фильмы, с которых начинали большие режиссеры // Журнал «Коммерсантъ-Weekend», № 19 от 8 июня 2018. — стр. 8
 Наталья Рябчикова — «Весенний дождь» (1958, реж. К. и. А. Муратовы) // Музей кино

Примечания

Ссылки 
 Фильм на YouTube

Фильмы СССР 1958 года
Короткометражные фильмы СССР 1958 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы-мелодрамы СССР
Произведения об алкоголизме
Борьба с пьянством
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы студии ВГИК